Ceratosuchops (il cui nome significa "faccia di coccodrillo cornuta") è un genere estinto di dinosauro teropode spinosauride vissuto nel Cretaceo inferiore (Barremiano) in quella che oggi è la Formazione Wessex, sull'isola di Wight, Regno Unito. Il genere contiene una singola specie, ossia C. inferodios, che rappresenta il terzo spinosauride scoperto in Gran Bretagna.

Scoperta 
I resti olotipici di questo taxon sono costituiti dagli esemplari IWCMS 2014.95.5 (corpi premascellari), IWCMS 2021.30 (un frammento premascellare posteriore) e IWCMS 2014.95.1-3 (una scatola cranica quasi completa), tutti recuperati nelle rocce di Chilton Chine, della Formazione Wessex. I resti attribuiti includono un singolo postorbitale destro (IWCMS 2014.95.4).

Nel 2021, la specie tipo C. inferodios è stata nominata e descritta da un team di paleontologi tra cui Chris Barker, Darren Naish, David Hone, Andrea Cau e altri. Il nome del genere, Ceratosuchops, deriva dal greco ed è composto da κερατος/keratos che significa "corno", σοῦχος/souchos termine usato per indicare i coccodrilli, e ὤψ/ōps che significa "faccia". Il nome specifico, inferodios, significa "airone infernale", in riferimento alla presunta ecologia dell'animale.

Classificazione 
Con la descrizione dei generi Ceratosuchops e del coevo Riparovenator, Barker et al. (2021) hanno recuperato entrambi i generi all'interno della nuova tribù Ceratosuchopsini, all'interno della sottofamiglia Baryonychinae, di cui fa parte, oltre ai generi sopracitati anche Suchomimus.

Di seguito è riportato un cladogramma degli studi di Chris Barker, Hone, Darren Naish, Andrea Cau, Lockwood, Foster, Clarkin, Schneider & Gostling (2021):

Paleobiologia 
Ceratosuchops viveva in un habitat mediterraneo secco nella Formazione Wessex, dove i fiumi ospitavano ampie zone ripariali. Come la maggior parte degli spinosauridi, in queste aree si sarebbe nutrito di pesci e altre prede acquatiche. Il fatto che convivesse con almeno un altro spinosauride, Riparovenator, indicherebbe che i due animali occupassero nicchie ecologiche differenti.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Spinosauridi